Gish kan syfta på:

 Gish (musikalbum), ett musikalbum av The Smashing Pumpkins
 Gish gallop, en diskussionsstil
 Annabeth Gish, en amerikansk skådespelare
 Dorothy Gish, en amerikansk skådespelare
 Lillian Gish, en amerikansk skådespelare
 Kiş (ort i Azerbajdzjan, Chodzjavänd)